Desa Gamping kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Gamping (administrativ by i Indonesien, lat -7,42, long 112,60), Jawa Timur, 
 Desa Gamping (administrativ by i Indonesien, lat -8,09, long 111,61), Jawa Timur, 
 Desa Gamping (administrativ by i Indonesien, lat -8,18, long 111,84), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar